Мила́грос Нинне́т «Ми́лли» Корре́тхер Мальдона́до (; 18 апреля 1974, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканская певица.

Биография 
Милагрос Ниннетт Корретхер Малдонадо родилась 18 апреля 1974 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).

Милли начала карьеру в 1989 году в качестве телеведущей шоу «La Ola Nueva». Корретхер начала карьеру певицы в 1995 году и к 1999 году она выпустила три музыкальных альбома:
 Sola (Alone) (1995)
 Emociones (Emotions) (1997)
 Amar es un Juego (1999).
Также снимается в кино.

С 5 октября 2001 года Милли замужем за боксёром Оскаром Де Ла Хойя (род.1973), с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов есть двое детей — Оскар Гэбриел Де Ла Хойя (род.29.12.2005) и Нина Лорен Нинетт Де Ла Хойя (род.29.12.2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Места в чартах в США: , , , .
 «Билборд»
 биография на AllMusic: 

Поп-вокалисты США